Biškić ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Biškić (* 1999), kroatische Tennisspielerin
 Josip Biškić (* 1959), kroatisch-australischer Fußballspieler und -trainer